Standartenjunker může mít následující významy:

 Fahnenjunker – důstojnický aspirant jízdního vojska 
 SS-Junker – důstojnický aspirant u Schutzstaffel (SS)